Bob Russel peut faire référence à :
  (1914-1970), dit « Bob Russell », un parolier américain ;
  (né en 1930), un homme politique canadien ;
 Bob Russell (né en 1946), un homme politique britannique ;
  (né en 1955), un joueur canadien de hockey sur glace.